Ду́да — українське і польське прізвище.

Відомі носії 
 Дуда Анатолій Іванович (1946—2020) — український співак (ліричний тенор) і педагог, професор (2006), народний артист України (1999).
 Дуда Анджей (*1972) — 24 травня 2015 обраний Президентом Польщі.
 Дуда Андрій Ярославович — волонтер, військовий капелан, відзначений орденом «За заслуги» III ступеня
 Дуда Василь Семенович — заступник начальника дільниці відокремленого підрозділу "Шахта № 9 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля», заслужений шахтар України.
 Дуда Володимир Іванович (*1948) — радянський і український скрипаль.
 Дуда Дарина Володимирівна (* 2003) — українська гімнастка групових вправ. Майстер спорту України.
 Дуда Ігор Микитович (*1940) — український мистецтвознавець, краєзнавець, педагог, діяч культури.
 Дуда Михайло (1921—1950) — український військовий діяч, поручник Української повстанської армії, командир «Залізної сотні»
 Дуда Олег Романович (* 1976) — український лікар-онкохірург та політик. Депутат Львівської обласної ради IX скликання.
 Дуда Олександр Костянтинович (*1959) — професор, доктор медичних наук.
 Дуда Петро Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Йоанна Беата Дуда-Гвязда (пол. Joanna Beata Duda-Gwiazda; нар 1939 року) — польська дисидентка, профспілковий та громадський діяч лівого напрямку.

Див. також 
 Дуда

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища